Каффаро Ди Рустико да Кашифеллоне () (ок. 1080 — ок. 1164) — государственным деятель, дипломат, адмирал и историк Генуэзской республики. Между 1122 и 1149 годами он восемь раз был консулом. Начал работу над официальной историей Генуэзской республики Annales ianuenses («Генуэзские анналы»), которую после него продолжали вплоть до 1294 года. Он также написал отчет об осаде Альмерии и Тортосы Ystoria captionis Almarie et Turtuose.

Биография 
Каффаро родился в деревне Кашифеллоне (ныне часть Серра-Рикко) в 1080 или 1081 году. с августа 1100 года по январь 1101 года отправился в Святую Землю с генуэзским отрядом в рамках Первого крестового похода. Он вернулся в Святую Землю в 1130-х годах. Через некоторое время после этого, возможно, в 1155—1156 годах, когда Генуя была в разгаре спора с Иерусалимским королевством, Каффаро написал работу об освобождении городов Востока, первом крестовом походе, отношениях между Западом и Византийской империей и географии региона De liberatione civitatum orientis («Об освобождении городов Востока»).

Вскоре после этого он начал писать свою историю Генуи под названием «Анналы». Хотя несовершенная латынь Каффаро помешала произведению достичь величия как литературе, хроника была первой в своем роде в Генуе и остается важным историческим документом. Это важный источник информации о карьере ранних представителей династии Эмбриако.

Благодаря своей славе крестоносца Каффаро стал капитаном генуэзского флота и участвовал в нескольких сражениях против Пизанской республики и других средиземноморских держав. К концу своей жизни он стал дипломатом и выполнил несколько дипломатических миссий от имени Генуи при дворах папы Каликста II, императора Фридриха I и короля Леона и Кастилии Альфонсо VII, а также в Пизу.

Примечания

Литература 
 Face, Richard D. (1980). «Secular History in Twelfth-century Italy: Caffaro of Genoa.» Journal of Medieval History, 6(2): 169-84.
 Williams, John Bryan. (1997). «The Making of a Crusade: The Genoese Anti-Muslim Attacks in Spain, 1146—1148.» Journal of Medieval History, 23(1): 29-53.
 
 Phillips, Jonathan and Hall, Martin, edd. Caffaro, Genoa and the Twelfth-Century Crusades. Ashgate, 2013.

Родившиеся в 1080-е годы
Умершие в 1160-е годы
Крестовые походы в литературе
Участники Первого крестового похода
Послы Генуэзской республики
Латинские писатели
Историки Италии
Персоналии:Генуя